

Wydarzenia 

 powstanie drugiego Ateńskiego Związku Morskiego, upadek hegemonii Sparty (datuje się to wydarzenie na lata około 378-377 p.n.e.)
 budowa murów miejskich wokół Rzymu (tzw. mury serwiańskie)